Frank Visser (schrijver), een Nederlands schrijver
 Frank Visser (rechter), een Nederlands rechter
 Frank Visser (politicus), een Nederlands politicus voor de ChristenUnie
 Frank Visser (fotograaf), een Nederlands fotograaf
 Frank Visser (wielrenner), een Nederlands wielrenner